Osoby noszące nazwisko Beneke:
 Friedrich Eduard Beneke – niemiecki filozof i psycholog
 Jürgen Beneke – niemiecki kolarz górski
 Paweł Beneke – gdański żeglarz i kaper
 PC Beneke – południowoafrykański lekkoatleta
 Tex Beneke – amerykański saksofonista i piosenkarz

Zobacz też 
 Benecke